Malinowski (russisch ) ist der Name folgender geographischen Objekte in Russland:

 Malinowski (Chanten und Mansen), Siedlung städtischen Typs im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen/Jugra

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 Malinowski (Region Altai), Region Altai
 Malinowski (Kaluga), Oblast Kaluga
 Malinowski (Kursk), Oblast Kursk
 Malinowski (Mari El), Republik Mari El
 Malinowski (Nischni Nowgorod), Oblast Nischni Nowgorod
 Malinowski (Orjol), Oblast Orjol
 Malinowski (Tambow), Oblast Tambow
 Malinowski (Tula), Oblast Tula

Malinowski ist der Familienname folgender Personen:
 Bernadette Malinowski (* 1965), deutsche Germanistin
 Bogusław Malinowski (* 1949), polnischer Eishockeyspieler
 Bronisław Malinowski (1884–1942), polnischer Sozialanthropologe
 Bronisław Malinowski (Leichtathlet) (1951–1981), polnischer Leichtathlet
 David Malinowski, Maskenbildner und Spezialeffektkünstler
 Ernest Malinowski (1818–1899), polnischer Ingenieur
 Filip Antoni Malinowski (* 1982), polnisch-österreichischer Regisseur
 Fredi Malinowski (* 1971), kroatisch-deutscher Schlagersänger, siehe Fantasy (Schlagerband)
 Igor Wladimirowitsch Malinowski († 2022) russischer Biathlet
 Jordan Malinowski (1923–1996), bulgarischer Physikochemiker
 Kyra Malinowski (* 1993), deutsche Fußballspielerin
 Lucjan Malinowski (1839–1898), polnischer Linguist
 Merlin Malinowski (* 1958), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Pawel Petrowitsch Malinowski (1869–1943), russischer Architekt und Revolutionär
 Rodion Jakowlewitsch Malinowski (1898–1967), sowjetischer Marschall und Politiker

 Ruslan Malinowski (* 1993), ukrainischer Fußballspieler
 Sebastian Malinowski (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Stephan Malinowski (* 1966), deutscher Historiker
 Tom Malinowski (* 1965), polnisch-US-amerikanischer Diplomat und Politiker
 Wassili Iwanowitsch Demut-Malinowski (1778–1846), russischer Bildhauer

Siehe auch:
 Malinouski
 Milinowski